Виктор Грабовский:
 Грабовский, Виктор Аркадьевич (род. 1962) — русский художник-живописец.
 Грабовский, Виктор Никанорович (род. 1942) — украинский поэт, переводчик, литературовед, критик и журналист, редактор.